Аллсвенскан 2022 — 98-й сезон від часу створення вищого дивізіону (в 1924 році). У чемпіонаті брали участь традиційно 16 клубів. 

Чемпіонський титул вперше здобув клуб Геккен.

Зміни порівняно з попереднім сезоном 

{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Учасники сезону 2022 року

Турнірна таблиця

Результати матчів

Лідери чемпіонату

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|10/13 листопада 2022

|}

Див. також 
 Супереттан 2022
 Кубок Швеції з футболу 2021—2022
 Кубок Швеції з футболу 2022—2023

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Аллсвенскан на soccerway 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
2022 у шведському спорті